Die AAPT Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Januar 2005 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Chennai Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur  International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Slowake Dominik Hrbatý, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Den Titel sicherte sich der an Position 2 gesetzte Schwede Joachim Johansson durch einen Finalsieg über den US-Amerikaner Taylor Dent (Nr. 5 der Setzliste). Für Johansson war es der erste Titel der Saison und der zweite seiner Karriere.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, Bob und Mike Bryan, nicht an. Im Finale schlugen die Dritten der Setzliste, die Belgier Xavier Malisse und Olivier Rochus, die Setzlistenvierten Simon Aspelin und Todd Perry in zwei Sätzen. Sie gewannen ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Malisse war es der zweite Titel der Karriere, Rochus war ebenfalls das zweite und letzte Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 394.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 419.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier 2005
Tennisturnier in Adelaide